Dans la mythologie grecque, Abarbarée (en grec ancien  / Abarbaréê) est une naïade.

Elle s'unit à Bucolion (fils de Laomédon) dont elle a deux jumeaux, Ésépos et Pédasos.

Dans le Lexique tardif d'Hésychios, on trouve une mention aux « Abarbarées » comme formant une classe de nymphes.

Bibliographie 
 , VI, 21 et suiv.
 , XV, 378 et suiv. ; XL, 363 et suiv.
 Hésychios d'Alexandrie, Lexique, .

Nymphe de la mythologie grecque
Personnage de l'Iliade